Johann Hasler ist der Name folgender Personen:

* Johann Hasler (Theologe) (auch Johannes Hasler; 1548–nach 1602), Schweizer Theologe und Arzt 
 Johann Hasler (Politiker) (1859–1934), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Johann Friedrich Hasler (1808–1871), Schweizer Lithograph 

Siehe auch:
 Johannes Hasler (* 1982), liechtensteinischer Politiker (FBP)